Save Me (canção de Hanson)
Save Me (canção de Queen)
Save Me (canção de Remy Zero)
Save Me (canção de Shinedown)

Ver também
Sálvame — canção da banda mexicana RBD

Desambiguações de música